Obesidade, condição médica do tecido adiposo

Pessoas
Gordo, apelido cujo humorista brasileiro Jô Soares atribuiu a si mesmo
João Gordo, músico da banda Ratos de Porão e telerepórter brasileiro
Eddy Gordo, personagem do jogo eletrônico Tekken

Localidades
Gordo (Alabama), cidade estado-unidense
El Gordo, município espanhol
Aldeia dos Gordos, localidade portuguesa

Ver também

Desambiguação